Владимир Степанович Еремеев () — советский футболист, вратарь. Мастер спорта СССР.

Биография 
В качестве футболиста выступал на позиции вратаря в командах «Авангард» (Свердловск), «Шахтер» (Сталино), «Химик» (Москва), «Спартак» (Калинин), «Молдова» (Кишинев), «Шинник» (Ярославль). Пять сезонов провел в классе «А» советского футбола. За свою игру получил звание Мастера спорта СССР.

В качестве тренера работал с командами: «Строитель» (Ашхабад), «Спартак» (Гомель), «Спартак» (Рязань) и «Текстильщик» (Иваново).

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Шахтёр» Донецк
Игроки ФК «Спартак» Калинин
Игроки ФК «Зимбру»
Игроки ФК «Шинник»
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Волынь»
Тренеры ФК «Копетдаг»
Тренеры ФК «Гомель»
Тренеры ФК «Спартак» Рязань
Тренеры ФК «Текстильщик» Иваново